Tillväxtfaktorer kan syfta på:
Tillväxtfaktorer (botanik)
Tillväxtfaktorer (cytologi) – kroppsegna proteiner som stimulerar celltillväxt
Tillväxtfaktorer (ekonomi)